Angrist steht für:
 einen fiktiven Dolch, siehe Gegenstände in Tolkiens Welt #Angrist
 Joshua Angrist, amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler und Nobelpreisträger